Pennock – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Kandiyohi
 Wyspa Pennock – amerykańska wyspa w stanie Alaska